Церковь Сан-Барнаба () — католический храм в Венеции, названный в честь апостола Св. Варнавы.

Церковь построена в 809 году семейством Адорни (). В 1105 году, после сильного пожара, была перестроена на подаяние верующих. Освящена в 1350 году двумя епископами, Francesco Mociense и Agnellino Sudense. В 1776 году подверглась полной реконструкции по проекту Лоренцо Бочетти (Lorenzo Boschetti). В 1810 году приход потерял самостоятельность.

Современное использование церкви — музей машин Леонардо да Винчи.

Примечания

Ссылки 
 

Барнаба
Музеи Венеции
Здания и сооружения, построенные в 809 году
Здания и сооружения Дорсодуро
Леонардо да Винчи